180 puede hacer referencia a:

 Los años:
 180
 180 a. C.
 Años 180, para la década.
 Años 180 a. C., para la década.
 1180
 2180

 Otros
 180 nanómetros, tecnología de semiconductores.
 (180) Garumna, un asteroide.
 NGC 180, una galaxia.
 Línea 180, página de desambiguación.
 Ruta 180, página de desambiguación.
 Meridiano 180 o antimeridiano.
 Cessna 180, una avioneta.
 RD-180, motor cohete.

 Para el número 180, véase Anexo:Números y Números naturales.